La Primera División 1955 è stata la venticinquesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la venticinquesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Voci correlate
Club Atlético River Plate 1955

Collegamenti esterni
 Argentina 1955 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1955
Campionato argentino di calcio